A Segunda División B 1977-78-as szezonja volt az újonnan életre hívott harmadosztály első szezonja. Előtte a harmadosztály funkcióit az egy szinttel lejjebb kerülő, ezt nevében is tükröző Tercera División töltötte be, amely ekkortól már csak a negyedik legmagasabb osztályként funkcionált.

A Segunda División B első szezonjában az előző másodosztályú szezon utolsó négy csapata, valamint az 1976-77-es Tercera División 2–10. helyezett csapatai vehettek részt.

Első csoport

Résztvevők

A másodosztályból kiesők:
 Pontevedra CF
A Tercera Divisiónból ide kerülő csapatok:
 Racing de Ferrol, Castilla CF, CD Ourense, CD Mirandés, Bilbao Athletic, Cultural y Deportiva Leonesa, UP Langreo, AD Torrejón, Real Unión, Atlético Madrileño, SD Huesca, Palencia CF, CD Ensidesa, CD Pegaso, Caudal Deportivo, Sestao SC, SD Compostela, CD Tudelano, CD Baskonia

Végeredmény

Kereszttáblázat

2. csoport

Résztvevők

A másodosztályból kiesők:
 Levante UD, Barcelona Atlético, San Andrés
A Tercera Divisiónból ide kerülő csapatok:
 AD Almería, Algeciras CF, AD Ceuta, Gerona CF, Xerez CD, CD Olímpico, CD Díter Zafra, RC Portuense, Vinaroz CF, Sevilla Atlético, Linares CF, CD Badajoz, UD Lérida, Onteniente CF, RCD Mallorca, CD Eldense, Atlético Baleares

Végeredmény

Kereszttáblázat

Külső hivatkozások

  RFEF

Segunda División B szezonok
Spanyol 3
Spanyol 3